Bieg kobiet na dystansie 5 km stylem klasycznym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992 w Albertville został rozegrany 13 lutego. Wzięło w nim udział 62 zawodniczek z 21 państw. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została reprezentantka Finlandii Marjut Lukkarinen.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992